SGM, sigle composé de trois lettres S, G et M, peut faire référence à : 
 Seconde Guerre mondiale, le dernier conflit armé à l'échelle mondiale (1939-1945) ;
 Science et Génie des Matériaux, une des nombreuses spécialités de DUT;
 Société Générale des Minérais (SGM), affiliée de Gécamines.